Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 13 lutego. Wzięło w nim udział 91 zawodników z 31 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Gunde Svan.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984